Godenslaap is een roman van Erwin Mortier die verscheen in oktober 2008 bij uitgeverij De Bezige Bij.

Werk van Erwin Mortier